YDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dawson City (Yukon) (Canada)